Swiss, anglicky přídavné jméno švýcarský, může znamenat:

 Swiss (Swiss International Airlines) – jméno letecké společnosti, vzešlé ze společnosti Swissair po jejím bankrotu v roce 2001
 zkratka pro Swiss Made, vyrobeno ve Švýcarsku (doslovný překlad: švýcarsky vyrobeno), jako například na hodinkách, také francouzsky Suisse

místní názvy:
 Swiss (Missouri), Missouri, USA
 Swiss (Severní Karolína), Severní Karolína, USA
 Swiss (Západní Virginie), Západní Virginie, USA
 Swiss (Wisconsin), Wisconsin, USA

Související články 
 Swissmetro – projekt železnice, jezdící ve vakuových tunelech

Externí odkazy